Kirtley ist der Nachname von:
John R. Kirtley (* 1949), US-amerikanischer Physiker
Pat Kirtley (* 1952), US-amerikanischer Gitarrist